Il Montecucco rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Grosseto.Considerato uno dei maggiori vini italiani Doc per gusto e raffinatezza, viene prodotto in alcuni comuni fra la provincia di Grosseto e di Siena (soprattutto nei comuni di Cinigiano e Castel del Piano , al confine con la celeberrima città vinicola di Montalcino). Vino da meditazione, da cacciagione e carni rosse è un vino che ha molte similitudini con "il più pregiato e famoso vicino " di Montalcino.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino intenso
odore: vinoso ed ampio
sapore: armonico, asciutto giustamente tannico

Abbinamenti 

Carni rosse, arrosti, pecorino stagionato.

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Grosseto
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese